«Рождество Чарли Брауна» () — американский короткометражный рождественский рисованный мультфильм Билла Мелендеза, снятый по мотивам знаменитого комикса «Peanuts». Премьера состоялась 8 декабря 1965 года.

Комиксы про Чарли Брауна стали основой для визуального решения. Мультфильм был создан при содействии и спонсорской поддержке The Coca-Cola Company. Сценарий был написан за несколько недель, а анимирован он был за полгода, на весьма скудный бюджет. Во время кастинга продюсеры выбрали нетрадиционный путь, и пригласили на озвучку актёров-детей. Музыкальное сопровождение тоже было необычно для того времени — джазовые композиции пианиста Винса Гаролди. Из-за отсутствия закадрового смеха, а также из-за своеобразной атмосферы, ритма, музыки и анимации, продюсеры пророчили мультфильму провал. Несмотря на это, «Рождество Чарли Брауна» получило высокие рейтинги и похвалу критиков. Он получил премию Эмми и Пибоди. В США трансляция мультфильма стала ежегодной традицией с самой премьеры. Его джазовый саундтрек тоже принёс немалый доход — в США было продано 4 млн копий.

Сюжет 
Мультфильм начинается на катке, где куча детишек катаются на коньках, пока за кадром звучит песня «Время Рождества здесь» (англ. «Christmas Time Is Here»).

Но не все радуются Рождеству — Чарли Браун в депрессии. Он делится своим несчастьем с Лайнусом, считая, что его тревоги из-за того, что Рождество слишком коммерциализировано и он никак не может осознать, в чём же истинное значение праздника. Лайнус не придаёт переживаниям Чарли большого значения, считая, что это его обычное настроение.

Некоторое время спустя, Чарли Браун видит, что в его почтовом ящике нет ни одной поздравительной открытки, и язвительно благодарит за открытку Вайолет, которая ему ничего не посылала. Но та лишь воспользовалась случаем, чтобы снова его унизить. Чувствуя себя удручённым, Чарли Браун идёт к Люси за психиатрической помощью. Люси, перебрав на Чарли все известные ей фобии, приходит к выводу, что Чарли Брауну нужно чем-то заняться, чтобы подавить в себе депрессию. Она советует ему поставить рождественскую пьесу. Чарли Браун радуется шансу стать режиссёром, а Люси обещает ему помочь. По пути в актовый зал мальчик видит, как Снупи украшает свою будку огоньками, и жалуется, что даже его собака по уши в коммерциализации Рождества. Дальше к нему навстречу идёт его сестра Салли, которая просит его помочь написать письмо Санте. Когда она говорит, что просьб и желаний у неё очень много, поэтому взамен она примет деньги («десятки и двадцатки» — довольно крупная сумма для ребёнка в 60-е годы), Чарли становится ещё печальнее.
 
Чарли Браун прибывает на репетицию, но он не справляется с командованием, поскольку дети больше заинтересованы в осовременивании пьесы танцами и зажигательной музыкой. Люси раздаёт сценарии, ссорится со Снупи из-за его собачьих поцелуев, пытается убедить Лайнуса на время расстаться с его «безопасным одеялом» и не успокаивается даже когда тот использует его как костюм.

Решив, что пьесе нужно придать «должное настроение», Чарли Браун собирается достать ёлку. Люси берёт режиссёрство на себя и говорит, чтобы Чарли достал «большую, блестящую ёлку из алюминия». Чарли с Лайнусом отправляется в путь на ёлочный рынок, находит много деревьев, подходящих под описание, но его внимание приковывает единственная настоящая ёлка, пусть маленькая и неказистая. Лайнус сомневается в выборе друга, но тот убеждает его, что после украшения ёлка будет то, что надо. «И к тому же», говорит он, «думаю, что она нуждается во мне». Они возвращаются с ёлкой в актовый зал, на что дети (в основном девочки и Снупи) смеются над Чарли Брауном. В ответ Чарли Браун громко спрашивает, знает ли кто-нибудь истинное значение Рождества. Поведать об этом решается Лайнус, зачитывая наизусть отрывок из Евангелия от Луки (гл.2, 8-14):
8. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. 9. Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим. 10. И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: 11. ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; 12. и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. 13. И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: 14 .слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!
Чарли Браун улыбается, быстро берёт ёлочку и выходит из залы, решив принести её домой, нарядить и показать, что она будет прекрасно смотреться в пьесе. Когда он повесил шарик на верхушку, ветка накренилась и согнулась едва ли не пополам. Чарли Браун решает, что убил её, и убегает прочь, ненавидя себя за эту роковую оплошность. Лайнус вместе с остальными ребятами, которым стало стыдно за насмешки над Чарли, поправляет сломанную ветку своим одеялом. Ребята украшают ёлку, встают рядом с ней и напевают праздничный гимн «Вести ангельской земли». Чарли возвращается, они поздравляют его с Рождеством и поют первую строфу гимна вместе с ним.

Ссылки 
 
 Обзор и критика фильма

Рисованные мультфильмы США 1965 года
Экранизации комиксов США
Рождественские мультфильмы
Peanuts
Мультфильмы 1965 года
Мультфильмы США
Мультфильмы о детях
Мультфильмы о собаках
Фильмы о школе
Короткометражные мультфильмы 1960-х годов
Короткометражные мультфильмы США